Ridgely kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ridgely (Maryland)
Ridgely (Missouri)
Ridgely (Tennessee)